Зо́льская — станица в Кировском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации. Являлась административным центром сельского поселения Зольский сельсовет (упразднено 1 мая 2017 года)

География 
Станица расположена чуть выше слияния рек Золка и Мокрая Золка, от которых и получила своё название.

Расстояние до краевого центра: 164 км. Расстояние до районного центра: 28 км.

История 
Станица была основана 11 октября 1848 года, переселенцами из Воронежской, Харьковской и Полтавской губерний Российской империи. Первоначальное название селения – Богатинское, было связано с одноимённым родником, располагавшимся у нового селения.

В 1863 году селение было преобразовано в станицу, которой было дано новое название — Зольская, по протекающей рядом реки Золка.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Муниципальное казенное учреждение «Коммунальник»
 Северо-Кавказская овощная опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур Российской академии сельскохозяйственных наук
 Кладбище станицы Зольской (вероисповедальное открытое) площадью 74 722 м².

Образование 
 Детский сад № 8 «Ивушка»
 Детский сад № 11 «Светлячок». Основан 23 июня 1957 года как сад-ясли колхоза «40 лет Октября».
 Детский сад № 28 «Ласточка»
 Начальная общеобразовательная школа № 17
 Средняя общеобразовательная школа № 4. Открыта 6 февраля 1970 года
 Детская музыкальная школа

Экономика 
 Неподалёку от станицы расположен Малкинский песчано-гравийный карьер, один из крупнейших в Европе по выработке нерудных материалов, в частности песка и строительного гравия
 Фермерские и животноводческие хозяйства, хлебопекарня, маслобойный завод
 Предприятие «Интерсемя». Основано 11 октября 1991 года

Русская православная церковь 
 Храм Святителя Николая Чудотворца. Основан в 1902 году

Памятники 
 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1942—1943,1967 года
 Памятник В. И. Ленину. 1959 год
 Памятник «Казакам — основателям станицы Зольской». 2018 год

Примечания 

Населённые пункты Кировского района (Ставропольский край)